Aladino Govoni (1908-1944) – militare e partigiano italiano, martire delle Fosse Ardeatine
Corrado Govoni (1884-1965) – poeta italiano
Donata Govoni (1944) – atleta italiana
Marcello Govoni (1885-1944) – tenore, baritono e regista italiano